Пси-фактор — общий термин, используемый в парапсихологии для обозначения паранормальных явлений, а также парапсихических способностей людей и животных. 
 Пси Фактор — канадский научно-фантастический телесериал